Бурићи могу бити:
 Бурићи (Пљевља), насељено место у општини Пљевља, Црна Гора
 Бурићи (Канфанар), насељено место, у општини Канфанар, Истарска жупанија, Хрватска